Álvarez (o Alvarez) puede referirse a:

Apellido
 Álvarez (apellido)

Cine 
 Álvarez Kelly, película estadounidense de 1966.

Hidrografía 
 río Alvares, cauce fluvial en España.
 río Álvarez, cauce fluvial de Chile.

Literatura 
 Enciclopedia Álvarez, serie de libros de texto de España.

Divisiones administrativas 
 Álvarez (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Alvares (Góis), parroquia de Portugal.
 Atoyac de Álvarez, ciudad del estado de Guerrero, México.
 Francisco Álvarez (Argentina), localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 General Mariano Alvarez (Cavite), municipalidad de Filipinas.
 Los Alvarez (Texas), localidad de los Estados Unidos.
 Pedro Álvarez (Tegueste), localidad española perteneciente al municipio de Tegueste, en la isla de Tenerife (Canarias).
 Villa de Álvarez, municipio en Colima, México.

Desambiguaciones 

Ángel Álvarez